Michael Davis ou Mike Davis peut faire référence à :

Sport 
  (1956-), joueur de football américain
  (1992-), receveur écarté au football américain
  (1993-), demi offensif au football américain
  (actif en 1975–76), entraîneur au football américain
  (1959-), joueur de baseball
 Mike Davis, joueur de basketball
 Mike Davis, ancien joueur de basketball
  (1960-), entraîneur au basketball
 , joueur de basketball
  (1921-), joueur de cricket
  (1942-), joueur de rugby et entraîneur
  (1956–2001), lutteur
  (1961-)
 Michael Davis ou  (1945-), lutteur

Politique 
  (1875-1944), politicien irlandais
  (1947-), juge américain
  (1957-), politicien américain

Arts

En musique 
  (1943–2012), guitariste américain ;
  (1961-), tromboniste ;
  (né vers 1970), guitariste américain.

Au cinéma 
 Michael Davis (1961-), réalisateur américain ;
 Michael Earl Davis (1959-), acteur et écrivain ;
 Mick Davis (1961-), réalisateur ;
  (actif depuis 2003), acteur américain ;
 , scénariste.

Divers 
  (1953-), jongleur, comédien et musicien américain.

Autres 
  (1879-1971)
  (1946-)
 Mike Davis (1946-)
  (1939-2003), journaliste américain
  (1939-2008), constructeur de bateaux
  (1943-), philosophe américain, auteur, et professeur

Voir aussi

Source de la traduction 

Homonymie de personnes